Calisius är ett släkte av insekter. Calisius ingår i familjen barkskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Barkskinnbaggar
Calisius